Lako ima više značenja:
 Lako (Katancaro)
 Lako (Mesina)